Hanniwka (ukrainisch Ганнівка, russische Entsprechung Анновка/Annowka) heißen folgende geographische Objekte:

 Hanniwka (Blysnjuky), Ort im Rajon Blysnjuky, Oblast Charkiw, Ukraine
 Hanniwka (Kolomak), Ort im Rajon Kolomak, Oblast Charkiw, Ukraine
 Hanniwka (Petschenihy), Ort im Rajon Petschenihy, Oblast Charkiw, Ukraine
 Hanniwka (Dunajiwzi), Ort im Rajon Dunajiwzi, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Hanniwka (Werchnjodniprowsk), Ort im Rajon Werchnjodniprowsk, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Hanniwka (Nowomoskowsk), Ort im Rajon Nowomoskowsk, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Hanniwka (Schyroke), Ort im Rajon Schyroke, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Hanniwka (Tomakiwka), Ort im Rajon Tomakiwka, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
 Hanniwka (Pokrowsk), Ort im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine
 Hanniwka (Pokrowsk, Kurachowe), Ort im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Stadtgemeinde Kurachowe Ukraine
 Hanniwka (Nowoarchanhelsk), Ort im Rajon Nowoarchanhelsk, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka (Dolynska), Ort im Rajon Dolynska, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka (Switlowodsk), Ort im Rajon Switlowodsk, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka (Petrowe), Ort im Rajon Petrowe, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka (Nowoukrajinka), Ort im Rajon Nowoukrajinka, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka (Nowomyrhorod), Ort im Rajon Nowomyrhorod, Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Hanniwka, Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Brjanka, Oblast Luhansk, Ukraine
 Hanniwka (Antrazyt), Ort im Rajon Antrazyt, Oblast Luhansk, Ukraine
 Hanniwka (Starobilsk), Ort im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Hanniwka (Beresanka), Ort im Rajon Beresanka, Oblast Mykolajiw, Ukraine
 Hanniwka (Bratske), Ort im Rajon Bratske, Oblast Mykolajiw, Ukraine
 Hanniwka (Baschtanka), Ort im Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw, Ukraine
 Hanniwka (Bolhrad, östlich), Ort im Rajon Bolhrad, östlich gelegen, Oblast Odessa, Ukraine
 Hanniwka (Bolhrad, westlich), Ort im Rajon Bolhrad, westlich gelegen, Oblast Odessa, Ukraine
 Hanniwka (Hlobyne), Ort im Rajon Hlobyne, Oblast Poltawa, Ukraine
 Hanniwka (Korez), Ort im Rajon Korez, Oblast Riwne, Ukraine
 Hanniwka (Kostopil), Ort im Rajon Kostopil, Oblast Riwne, Ukraine
 Hanniwka (Nossiwka), Ort im Rajon Nossiwka, Oblast Tschernihiw, Ukraine
 Hanniwka (Sosnyzja), Ort im Rajon Sosnyzja, Oblast Tschernihiw, Ukraine
 Hanniwka (Melitopol, Nowowassyliwka), Ort im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Nowowassyliwka, Oblast Saporischschja, Ukraine
 Hanniwka (Melitopol, Jakymiwka), Ort im Rajon Melitopol, Siedlungsgemeinde Jakymiwka, Oblast Saporischschja, Ukraine
 Hanniwka (Korosten), Ort im Rajon Korosten, Oblast Schytomyr, Ukraine
 Hanniwka (Swjahel), Ort im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr, Ukraine